Municipio de Grainfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grainfield (condado de Towner, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Grainfield (condado de Gove, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gove.